Rialto steht für:

 Rialto (Amsterdam), ein Kino in Amsterdam
 Rialto (Ligurien), eine Gemeinde in der italienischen Region Ligurien
 Rialto (Lübeck), ein ehemaliges Lübecker Kino
 Rialto Lichtspiele, ein ehemaliges Kino in Hamburg-Wilhelmsburg
 Rialto (Venedig), ein Stadtgebiet von Venedig
 Rialtobrücke, eine Brücke in Venedig
 Mercato di Rialto, ein Handelszentrum von Venedig
 ATI Rialto, ein Brückenchip von ATI Technologies
 Rialto Film, eine Filmgesellschaft
 Rialto (Band), eine englische Band
 Reliant Rialto, einen Kleinstwagen des ehemaligen englischen Herstellers Reliant
 Hotel Rialto (Warschau), ein Boutique-Hotel in Warschau
 Rialto (Schriftart), eine Schriftart, ähnlich der italienischen Renaissance-Antiqua mit stark kalligraphischem Einschlag, siehe Fischbachpresse#Rialto
 The Rialto, ein Hochhaus in Melbourne
 Theaterkino Rialto (Kattowitz/OS)(Katowice/Polen)
 Rialto (Film), Filmdrama von Peter Mackie Burns aus dem Jahr 2019

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rialto (Kalifornien)
 Rialto (Ohio)
 Rialto (Tennessee)